een stripboek in Thorgalreeks de Jonge jaren van Thorgal, zie Runa (stripalbum)
 Runa (thriller), een boek van Vera Buck uit 2017.
 een plaats in Portugal, zie: Runa (plaats)
 het pseudoniem van Elisabeth Beskow
 Runa (naam)